Frances Taylor (1943–), ex tennista britannica, conosciuta anche come Frances MacLennan.
Frances Taylor, musicista.